Бортко — фамилия. Известные носители: